

Persone 
 Alex Bowen –  sciatore freestyle statunitense
 Andrea Bowen – attrice statunitense
 Arthur Bowen Davies – pittore statunitense
 Bruce Bowen – cestista statunitense
 Dave Bowen – allenatore di calcio e calciatore gallese
 Devin Bowen – tennista statunitense
 Elizabeth Bowen – scrittrice irlandese
 Francis Bowen – ex maratoneta keniota
 Huang Bowen – calciatore cinese
 Ira Sprague Bowen – astronomo statunitense
 John Bowen – pirata bermudiano di origine creola
 Julie Bowen – attrice statunitense
 Justin Bowen – cestista statunitense
 Michael Bowen – attore statunitense
 Norman Levi Bowen – geologo canadese
 Rhys Bowen, pseudonimo di Janet Quin-Harkin – scrittrice britannica
 Ryan Bowen – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Scott Bowen – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Stephen Bowen – astronauta e ingegnere statunitense
 Teddy Bowen – calciatore inglese
 Tom Webb-Bowen – aviatore inglese
 York Bowen – compositore inglese

 Altro 
 3363 Bowen – asteroide della fascia principale
 Bowen – cittadina del Queensland, Australia
 Bowen – villaggio nell'Illinois, USA
 Bowen – città fantasma del Nebraska, USA
 Bowen – comunità non incorporata del West Virginia, USA
 Bowen – città dell'Argentina
 Isola di Bowen – in Canada
 Bowen''' – cratere lunare